Il doppio dell'Arimex Challenger Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nikola Ćirić e Goran Tošić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Aljaž Bedene e Jaroslav Pospíšil 7–5, 4–6, [10–6].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campioni)
  Aljaž Bedene /  Jaroslav Pospíšil (finale)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (semifinali)
  Antal Van Der Duim /  Boy Westerhof (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Arimex Challenger Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013